Левкон III (; умер между 150 и 140 до н. э.) — царь Боспора.

Биография 
Левкон III происходил из династии Спартокидов. Возможно, был сыном царя Перисада IV. В 150 году до н. э. он стал соправителем своего брата Спартока VI. Впрочем, про саму деятельность Левкона III почти ничего неизвестно, поэтому предполагается, что он был правителем азиатской части Боспорского царства. По другой версии, вскоре после совместного господства Левкон III умер или погиб в результате происков Спартока VI. Вероятно, это произошло до 140 года до н. э. Выдвигалась гипотеза, что сыном Левкона III был Перисад V, но на данный момент известно, что последний был сыном Перисада IV.

Литература 
 Peter Truhart. Regents of Nations, K. G. Saur, Munich, 1984—1988 (ISBN 978-3-598-10491-6), " Crimea/Krim ", p. 2635.

Умершие в 140-е годы до н. э.
Спартокиды
Правители Европы II века до н. э.
Боспорские цари